

Marina 
 Blanco Encalada – fregata corazzata della Marina militare cilena del XIX secolo
 Blanco Encalada – cacciatorpediniere della Marina militare cilena del XX secolo

Persone 
 Manuel Blanco Encalada – ammiraglio e politico cileno, presidente del Cile nel 1826